Bruchheim steht für:

 Bruchheim (Geithain), einen Ortsteil der Stadt Geithain in Sachsen
 den Namen der Gemeinde Bréhain im französischen Département Moselle von 1915 bis 1918